Kornatka – nieoficjalny przysiółek wsi Bobrowiec w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Smętowo Graniczne .

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego.

Zobacz też 
 Barłożno
 Kościelna Jania

Przypisy 

Bobrowiec (województwo pomorskie)